Ptychodon protoleoidon är en snäckart som beskrevs av Frank Climo 1978. Ptychodon protoleoidon ingår i släktet Ptychodon och familjen Charopidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
protoleoidon